

Architettura 
 Palazzo Besso – palazzo di Roma (Italia)
 Santuario di San Besso  – chiesa in Val Soana

Geografia

Svizzera 
 Besso (Lugano) – quartiere di Lugano, città nel distretto di Lugano (Canton Ticino)
 Monte Besso – monte nelle Alpi Pennine (Canton Vallese)

Italia 
 Colle del Besso – valico delle Alpi Cozie

Persone 
 Besso (...-329 a.C.) – satrapo di Battriana
 San Besso (III secolo-IV secolo) – martire cristiano
 Marco Besso (1843-1920) – imprenditore italiano
 Davide Besso (1845-1906) – matematico italiano
 Michele Besso (1873-1955) – ingegnere svizzero
 Francesco Besso (1921-1945) – partigiano italiano
 Livio Besso Cordero (1948) – politico italiano